Luigi Tripepi (1836-1906) – cardinale italiano
 Antonino Tripepi  (1868-1948) – storico italiano
I fratelli:
Domenico Tripepi  (1852-1905) – politico italiano, deputato del Regno d'Italia e sindaco di Reggio Calabria
Francesco Tripepi (1857-1910) – politico italiano, deputato del Regno d'Italia
Demetrio Tripepi (1859-1908) – politico italiano, deputato del Regno d'Italia e sindaco di Reggio Calabria
 Domenico Tripepi  (1889-1963) – figlio di Demetrio, avvocato e politico italiano, deputato del Regno d'Italia e senatore della Repubblica